

Étymologie 
Il y a deux anthroponymes Ali, distincts l'un de l'autre :

Le plus fréquent est :
 Un nom arabe Ali (en ) signifie « l'élevé, le haut ». La langue arabe classique permet en fait une distinction entre Ali défini (qui serait en français précédé de l'article le) ou en vocalisant Al-Aliyy, nom qui ne convient qu'à Dieu, et Ali indéfini (qui serait en français précédé de l'article un) ou en vocalisant Aliyyun, un petit Ali, « serviteur du Grand ».

Le nom de 'Ali commence par la consonne 'aïn qui se prononce « du fond de la gorge »

Le nom fait référence à l'origine au personnage Ali ibn Abi Talib, gendre du prophète de l'islam Mahomet et quatrième et dernier des califes rachidiin de l'islam. Il est de ce fait très usité parmi les musulmans.

On trouve aussi :
 Un nom scandinave Ali (masculin), Ali (féminin), dont la variante plus ancienne en vieux norrois est Áli. Il s'agit d'une forme contractée du thème anthroponymique germanique *aþala- « noble », d'où le vieux norrois aðal (cf. aussi l'allemand Adel « noble »). C'est le même élément que l'on rencontre dans les prénoms de type germanique Albert, , Alice.

Le -i final est caractéristique des surnoms nordiques, généralement basés sur un seul élément.

Variantes 
 Le nom arabe, transcrit en alphabet latin dans les langues européennes, s'écrit soit Ali, soit ʿAlī.
 La forme féminine apparentée Alya (ʿAlyā’ : très élevée) est attestée en arabe, et sa variante Aalya en swahili.
 La forme africaine : la forme apparentée Aliou ou Alioune est très usitée dans les pays d'Afrique de l'ouest comme le Mali, le Sénégal ou encore la Mauritanie.

Popularité du nom 
Le nom est très populaire chez les musulmans de toutes les époques. Prénom très fréquemment utilisé chez les populations chiites, il le reste aussi chez les sunnites. On trouve le prénom Ali dans la plupart des pays d'Amérique latine comme prénom aussi bien chez les musulmans que chez les chrétiens.

Nom arabe

Comme prénom

Comme nom de famille 

 Ali ibn Abi Talib (600-661) ;
 Abdallah ibn Ali (vers 712-764), chef militaire abbasside ;
 Almoez Ali (1996-), footballeur qatarien ;
 Amadou Ali (1943-2022), homme politique camerounais ;
 Aruna Asaf Ali (1909-1996), femme politique indienne ;
Bakhtiar Ali (1966-), romancier, intellectuel, critique littéraire, essayiste et poète kurde ;
 Franghiz Ali-Zadeh (1947-), compositrice et une pianiste azérie ;
 Hazem Ali (1978-), catcheur (lutteur professionnel) et manager de catch américain ;  
 Kıvırcık Ali (1968-2011), chanteur turc ;
 Lorraine Ali, journaliste américaine ;   
 Mahershala Ali (1974-), acteur américain ;  
 Mehemet Ali ou Mohamed Ali (1769-1849), vice-roi d'Égypte, considéré comme le fondateur de l'Égypte moderne ;
 Mehmed Ali, homme d'État turc (1815-1871) ;
 Mohamed Ali, alias Cassius Clay (1942-2016), boxeur américain ;
 Mudathili Ali (1994-), coureur cycliste ougandais ;
  ;
 Nia Ali (1988-), athlète américaine ;
 Nimco Ali, cofondatrice de Daughters of Eve.
 Nojoud Ali (1998-), yéménite divorcée à l'âge de dix ans ; 
 Peter Ali (1956-), basketteur australien ;
 Ramla Ali (vers 1990-), boxeuse britannique et somalienne ;
 Rashied Ali (1935-2009), batteur de jazz américain ;
 Richard Ali (1984-), écrivain, avocat et éditeur nigérian.
 Rym al-Ali (1969-), journaliste jordanienne ;
 Sálim Ali (1896-1987), ornithologue indien ;
 Tariq Ali (1943-), historien, écrivain et commentateur politique britannique, d'origine pakistanaise ;
 Ubah Ali (1996-), militante sociale et féministe du Somaliland.

Comme pseudonyme ou surnom 

 Mamelouk Ali, surnom de Louis-Étienne Saint-Denis, valet de chambre de Napoléon I de 1811 à 1821. Saint-Denis fut surnommé ainsi par l'Empereur en souvenir de son prédécesseur le mamelouk Roustam Raza ;
 Ali (1972-), rappeur américain ;
 Ali, du groupe de rap français Lunatic.
 Mustafa Ali (1986-), pseudonyme de Adeel Alam, catcheur américain d'origine pakistanaise.

Nom de personne de la mythologie scandinave 
Ali peut désigner :
 Ali, autre nom pour le dieu Vali, fils d'Odin ;
 Ali, autre nom pour Vali, fils du dieu Loki ;
 Ali, un roi des mers, peut-être identique au suivant ;
 Ali, roi en Uppland, peut-être identique au précédent.

Toponyme 

 Ali Rajpur, une ville en Inde ;
 Sidi Ali est un site marocain qui produit de l'eau minérale et c'est le nom de cette eau commercialisée dans tout le pays.

Autres 
Ali ou ALI peut désigner :
 Ali, film de Michael Mann sur la vie de Cassius Clay dit Mohamed Ali ;
 ALi Corporation, fabricant de chipsets ;
  ;
 ALI, groupe de musique hip hop/funk de Tokyo ;
 Ali, autre nom de la divinité igbo Ala.

Code et sigle 
ALI peut faire référence à :
 , selon le code AITA des aéroports ;
 amplificateur linéaire intégré, en électronique
 Association lacanienne internationale (fondateur : Charles Melman)

Notes et références 

Prénom masculin
Prénom arabe
Homonymie de prénom
Patronyme arabe